Асланбек Сыдыкулы Какимов (; 2 октября 1993, Актюбинск, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Туран».

Карьера 
Воспитанник актюбинского футбола. Карьеру начинал в молодёжном составе клуба «Актобе», в 2011—2012 годах играл в первой лиге, а в 2013—2014 годах — в первенстве дублёров (60 игр и 13 голов). Сезон 2015 года пропустил.

В 2016 году был заявлен за основной состав клуба «Актобе». В том году проведя 21 матч забил 3 мяча и помог команде занять шестое место в высшем дивизионе. В 2017 году за клуб провел 21 матч в которых не отметился забитыми мячами, клуб занял 9 место находясь по ходу сезона в зоне вылета. В 2018 году сыграл 15 матчей, забил 3 мяча 2 из которых с пенальти.

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Актобе-Жас»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Аксу» Аксу